Бекеле — эфиопское имя, которое при использовании в качестве отчества на Западе иногда ошибочно принимается за фамилию.

 Безунеш Бекеле — эфиопская бегунья на длинные дистанции.
 Кенениса Бекеле — эфиопский бегун на длинные дистанции, трёхкратный олимпийский чемпион.
 Мекдес Бекеле — эфиопский бегун на средние дистанции.
 Тарику Бекеле — эфиопский бегун на средние и длинные дистанции.

См. также 
 Бекель
 Бекельман

Эфиопские имена